Тимофей Николаевич Сидорик (род. , село Волоща Дрогобычского района Львовской области) — советский промышленный деятель, новатор производства, бригадир скреперистов, машинист скреперной лебедки рудника № 2 Стебницкого калийного комбината Львовской области. Депутат Верховного Совета СССР 9-10-го созывов (1974—1984).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Учился в Волощанской восьмилетней школе. В 1964 году окончил Грушевскую среднюю школу Дрогобычского района Львовской области. В 1966 году окончил Львовское профессионально-техническое училище № 28.

Трудовую деятельность начал в 1966 году электрослесарем рудника № 2 Стебницкого калийного комбината Львовской области.

С 1966 по 1969 год — служба в Советской армии (в Германской Демократической Республике).

В 1969—1970 годах — электрослесарь по ремонту шахтного оборудования, в 1970—1975 годах — скреперист, бригадир скреперистов, с 1975 года — машинист скреперной лебедки рудника № 2 Стебницкого калийного комбината Львовской области.

Член КПСС с 1975 года.

Окончил заочно Нововолынский горностроительный техникум Волынской области.

Потом — на пенсии в селе Волоща Дрогобычского района Львовской области.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Трудовой Славы III ст.
 медали
 знак «Шахтерской славы» III ст.

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Девятый созыв — Москва, 1974.

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва